V Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 1958 odbyły się w Czechosłowacji między 30 sierpnia a 11 września 1958 roku. Mecze rozgrywane były po raz pierwszy w kilku miastach tj. w Pilźnie, Pardubicach, oraz w Pradze w której odbyły się mecze fazy finałowej.

Tytuł sprzed trzech lat broniła reprezentacja Czechosłowacji, która ponownie zdobyła mistrzostwo.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział 20 drużyn które zostały podzielone na 4 grupy. Do grupy finałowej awansowały dwa pierwsze zespoły z każdej z grup. Zwycięzca tej grupy zdobywał mistrzostwo. Zespoły z miejsc 3 i 4 z każdej z grup grały ze sobą o miejsca 7-16, natomiast zespoły z ostatnich miejsc walczyły ze sobą zajmując miejsca od 17-20.

Faza kwalifikacyjna

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Grupa C 
Tabela

Wyniki

Grupa D 
Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Grupa dla miejsc 17-20 
Tabela

Wyniki

Grupa dla miejsc 9-16 
Tabela

Wyniki

Grupa mistrzowska 
Tabela

Wyniki

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn
1958 w piłce siatkowej
1958 w Czechosłowacji
Piłka siatkowa w Czechosłowacji
Sport w Pilźnie
Sport w Pardubicach
Sport w Pradze